Депардьє () — прізвище французького походження.

Відомі носії

 Гійом Депардьє (1971—2008) — французький актор, син Жерара Депардьє і Елізабет Депардьє.
 Елізабет Депардьє (*5.08.1940) — французька акторка, дружина Жерара Депардьє (1970-1996).
 Жерар Депардьє (*27.12.1948) — французький актор.
 Жулі Депардьє (*18.06.1973) — французька акторка, донька Жерара Депардьє і Елізабет Депардьє.